Gheorghe Ștefan (-1668), prince moldave.
 Gheorghe Ștefan (1953-), homme politique roumain.